Laredo ist der Familienname folgender Personen:

 Federico Laredo Brú (1875–1946), kubanischer Politiker und Jurist, Staatspräsident von Kuba (1936–1940)
 Ruth Laredo (1937–2005), US-amerikanische Pianistin
 Jaime Laredo (* 1941), US-amerikanisch-bolivianischer Violinist und Dirigent

Laredo bezeichnet außerdem:

 eine Stadt in Spanien, siehe Laredo (Spanien)
 eine Stadt im US-Bundesstaat Texas, siehe Laredo (Texas)
 eine Stadt in Peru, siehe Laredo (Peru)
 einen Bezirk in Peru, siehe Distrikt Laredo
 eine Fernsehserie, siehe Laredo (Fernsehserie)
 eine Modellreihe des Jeep CJ-7 (Luxusausstattung)
 Laredo (Missouri)

Siehe auch:
 Bistum Laredo, in den Vereinigten Staaten gelegene römisch-katholische Diözese mit Sitz in Laredo, Texas
 Nuevo Laredo, mexikanische Schwesterstadt des texanischen Laredo